«Охотники за привидениями: Наследники» (, дословно — «Охотники за привидениями: Загробная жизнь») — американский фантастический комедийный фильм 2021 года режиссёра Джейсона Райтмана по сценарию Райтмана и Гила Кинана. Продолжение фильмов «Охотники за привидениями» и «Охотники за привидениями 2». Посмертно фильм посвящён Гарольду Рамису.

Действие происходит спустя 30 лет после событий второго фильма. По сюжету семья переезжает в маленький город, где обнаруживает свою связь с оригинальными Охотниками за привидениями и тайным наследием дедушки.

Третий фильм находился на этапе разработки со времён «Охотников за привидениями 2». После отказа Мюррея участвовать в проекте и смерти Гарольда Рамиса в 2014 году Sony объявила перезапуск. После того, как фильм потерпел неудачу в прокате, Райтман начал разрабатывать прямое продолжение оригинальных фильмов. Новые участники актёрского состава были объявлены к июлю 2019 года, а оригинальный актёрский состав подписался через два месяца. Съёмки фильма проходили с июля по октябрь 2019 года. Фильм посвящен Рамису и исполнительному продюсеру  (умершему вскоре после его завершения), и память первого отмечается перед . Это был последний фильм, в котором участвовал режиссёр франшизы Айван Райтман (в дополнение работы продюсера, он играл роль призрака, заменяя персонажа Игона Спенглера) перед его смертью 12 февраля 2022 года. 

«Охотники за привидениями: Наследники» должны были выйти в прокат в США 10 июля 2020 года, но премьера была перенесена на 19 ноября 2021 года из-за пандемии COVID-19. Фильм вышел в прокат в США 19 ноября 2021 года, в России — 2 декабря.

Сюжет 
Келли Спенглер с сыном Тревором и дочерью Фиби выселяют из дома за неуплату и она вынуждена переехать в городок Саммервиль (штат Оклахома) и поселиться в заброшенном доме (ферме) её отца Игона Спенглера. Сам Игон переехал сюда 32 года назад, когда после событий в Нью-Йорке команда Охотников за привидениями распалась из-за спада сверхъестественной активности в городе и потери заказов, для экспериментов в паранормальной сфере. Он поймал некое сверхъестественное существо на руднике Иво Шандора, после чего умер от сердечного приступа примерно за неделю до основных событий фильма. Дети, Тревор и Фиби, недовольны переездом в глухую провинцию, но вынуждены привыкать. В это же время Тревор знакомится с местной девушкой Лаки и устраивается на работу в закусочную, где она работает. В городке тем временем неспокойно, часто бывают подземные толчки, которые все считают обычными землетрясениями.

Фиби, разбирая старый скарб в доме, обнаруживает индикатор сверхъестественной активности и затем ловушку для призраков. Девочка находит книгу, в которой описано возможное второе пришествие Гозера, шумерского божества (фигурировал в первом фильме). Она показывает ловушку своему новому другу по прозвищу Подкаст и учителю в летней школе Гэри Груберсону, который в 1980-х был одержим историей охотников за привидениями. Втроём они решают открыть ловушку, подают на неё напряжение, и на свободу вырывается какое-то существо. 

Между тем Тревор и Лаки отправляются с ребятами на загородную прогулку. На заброшенном руднике Шандора они замечают активность призраков. Вернувшись, Тревор раскапывает в гараже автомобиль Ecto-1, принадлежавший Охотникам. Средство передвижения оказывается на ходу. 
В это же время Фиби находит в тайном помещении дома лабораторию, оборудование и протонные ранцы Охотников. Фиби приводит ранец в рабочее состояние и отправляется ловить выбравшегося на свободу призрака Жевуна, поедающего металл. Троица героев забирается в Ecto-1 и гоняется по Саммервилю за призраком, по пути нанося ущерб городской собственности. Полиция задерживает героев и конфискует снаряжение Охотников.

Воспользовавшись правом звонка, Фиби сообщает Рэю Стэнцу, телефон которого нашла в видеозаписи рекламы Охотников, что задержана. Рэй, в свою очередь, сообщил Фиби о том, что стало с Охотниками за привидениями, как Игон украл их оборудование и переехал в Саммервиль, и посоветовав Фиби не гоняться за призраками. Келли и Гэри освобождают детей. Тревор, Фиби, Лаки и Подкаст направляются к руднику, где находят храм, посвящённый Гозеру, который также служит вратами между измерениями. Они также находят тело Иво Шандора и устройство, построенное Игоном для сдерживания вторжений Гозера со скрещёнными протонными излучателями, чьи попытки выбраться из портала и вызывают землетрясения. 
Тем временем, в городе резко возрастает паранормальная активность. Гэри Груберсон и Келли оказываются во власти нечистой силы — Винца Клорто и Зуула. Тем самым они становятся Ключником и Привратником, которые встречают восставшего Гозера, появившегося из портала в районе рудника после того, как Груберсон под влиянием Винца Клорто уничтожил устройство сдерживания Игона. Взяв комбинезоны Охотников с оборудованием, ребята на эктомобиле прибывают на рудник и, благодаря выдумке Подкаста, захватывают Зуула в ловушку для призраков, освобождая Келли. Затем они выманивают Гозера к ферме Спенглера, где собираются атаковать божество. Однако ловушка снова даёт сбой из-за активности маленьких зефирных человечков, а Гозер освобождает Зуула. Зуул вселяется в Лаки, и Гозер вновь восстанавливается.

Из-за того, что оборудование частично было выведено из строя нечистой силой, скрестить лучи протонных ранцев не получается. Метод, которым остановили Гозера в 1984 году, также не сработал. Когда Гозер уже почти одержал верх, на сцене неожиданно появляются старые Охотники: Рэй Стэнц, Питер Венкман и Уинстон Зеддмор. К ним на помощь также приходит призрак Игона Спенглера, который помогает Фиби. После того, как Тревор зарядил конденсаторы ловушки потоком протонов, который запустил большое количество ловушек на ферме, герои одерживают победу. Гэри Груберсон и Лаки освобождены. Игон примиряется со своей семьёй и друзьями, после чего уходит в загробный мир. Охотники победно возвращаются в Нью-Йорк вместе со своим оборудованием и эктомобилем.

В сцене после титров Питер и Дана Баррет обыгрывают открывающую сцену первого фильма с тестом картами Зенера и электрошоком. Во второй сцене Уинстон с Джанин Мелниц обсуждают планы с будущим Охотников за привидениями, показывая, что Зеддмор использовал свои денежные средства для поддержания пожарной части Охотников за привидениями, выкупив его у «Starbucks». В это же время на эктохранилище в пожарном депо мигает предупреждающая лампочка.

В ролях 

Гарольд Рамис, который умер 24 февраля 2014 года, появляется в образе доктора Игона Спенглера в архивных клипах и фотографиях, взятых из двух оригинальных фильмов. Айван Райтман и Боб Гантон выступили в роли дублёров по захвату движения с наложенным образом Рамиса.

Производство

Кастинг 
Маккенна Грейс, Финн Вулфхард и Кэрри Кун были объявлены в марте 2019 года как сестра и брат с матерью-одиночкой. Райтман описал Грейс как заядлого поклонника серии, что идеально подходит для его подростковой концепции Ghostbuster. 27 июня 2019 года Пол Радд присоединяется к актёрскому составу. 8 июля 2019 года стало известно, что Селеста О’Коннор и Логан Ким были присоединены к актёрскому составу.

После смерти Гарольда Рамиса 24 февраля 2014 года Sony Pictures заявила, что Рамис появится в фильме в качестве камео. Из-за необходимости доработки сценария после смерти Рамиса, проект был отложен.

Новый фильм, связанный с двумя оригинальными фильмами, под предварительным названием «Охотники за привидениями 3», был анонсирован в январе 2019 года. Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, был объявлен режиссёром фильма. Сценарий был написал совместно с Гилом Кинаном, в то время как Айван Райтман будет продюсером фильма.

Было подтверждено, что Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс повторят свои роли из первых двух фильмов.

Съёмки 
Основные съёмки начались 12 июля 2019 года в Калгари и продлились до октября. Съёмки были завершены через 68 дней 18 октября.

Прокат 
Планировалось, что в России «Охотники за привидениями: Наследники» выйдут в прокат 9 июля 2020 года, в США — 10 июля. Однако в связи с пандемией коронавируса релиз фильма был перенесён на 5 марта 2021 года. 21 октября Sony снова перенесла выход фильма на 11 июня 2021 года, а затем в январе перенесла его на 11 ноября 2021 года. В сентябре 2021 года фильм снова был перенесён на 19 ноября 2021 года.

23 августа 2021 года состоялся закрытый спецпоказ фильма в рамках мероприятия CinemaCon в Лас-Вегасе. Также был проведён неожиданный закрытый спецпоказ фильма для поклонников на Comic Con в Нью-Йорке.

Домашний просмотр 
После театрального показа фильм был выпущен в цифровом формате 4 января 2022 года в Северной Америке. Фильм был самым продаваемым фильмом на VUDU. Фильм был выпущен на DVD, Blu-ray и 4K 1 февраля 2022 года.

Отзывы и оценки 
Фильм получил неоднозначные оценки: по подсчётам Rotten Tomatoes, 62% рецензий было положительным (из 279), а вот по подсчётам Metacritic, оценка фильма критиками составила всего 45 из 100 (на основе 47 рецензий); при этом оценка пользователей в обоих случаях была существенно выше: 96 и 77 соответственно. Rotten Tomatoes так суммирует мнения критиков: «Охотники за привидениями: Наследники скрещивают лучи возрождения франшизы и опытов с ностальгией — и на сей раз от охоты в основном хорошие ощущения». 

В российской прессе фильм получил более положительные оценки. Некоторые издания, например «Мир фантастики», «Чемпионат.com», Lifehacker даже включили его в свои списки лучших фильмов 2021 года.

Сиквел 
Выход сиквела намечен на 20 декабря 2023 года. Маккенна Грейс повторит свою роль.

В декабре 2022 года  был нанят, чтобы заменить Райтмана на посту режиссёра. Основные съёмки планируется начать в Лондоне 6 марта 2023 года.

Примечания

Ссылка 
 
 Обзор и критика фильма  сайт Роджера Эберта

Фильмы 2021 года
Кинокомедии США
Фильмы США 2021 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Джейсона Райтмана
Охотники за привидениями
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Фильмы, спродюсированные Айваном Райтманом